Малобыкова — деревня в Вагайском районе Тюменской области России, входит в состав Супринского сельского поселения.

География 
Расположена на берегу озера Изюк. Автобусное сообщение.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района